L'International Boxing Hall of Fame (IBHOF) est localisé dans le village de Canastota, État de New York, aux États-Unis, à proximité du Temple de la renommée du baseball de Cooperstown et du National Soccer Hall of Fame d'Oneonta. L'IBHOF est l'un des deux hall of fame internationaux de boxe, l'autre étant le World Boxing Hall of Fame.

Origine 
Le premier Hall of Fame de boxe fut sponsorisé par Ring Magazine et se trouvait dans les bureaux du Madison Square Garden à New York.

En 1990, à la suite d'une initiative de Ed Brophy pour honorer les champions du monde de boxe dans le village de Canastota, Carmen Basilio et son neveu Billy Backus inaugurèrent un nouveau musée de la boxe. L'artiste Richard T. Slone fut nommé l'artiste officiel de l'IBHOF en 1997.

Une cérémonie est organisée chaque année en honneur des plus grands champions que la boxe ait connue. De nombreux anciens champions du monde y participent ainsi que des célébrités d'Hollywood.

Les boxeurs professionnels doivent attendre  après la fin de leur carrière pour pouvoir être éligibles.

L'ère moderne 
 dernier combat après 1988

Les anciens temps

Ère 1943 - 1988 
 dernier combat entre 1943 et 1988

Ère 1893 - 1942 
 dernier combat entre 1893 et 1942

Les pionniers 
 dernier combat avant 1893

Autres figures marquantes 
 promoteurs, entraîneurs, journalistes, commentateurs

Référence

Liens externes 

Boxe
Distinction honorifique en boxe anglaise
Organisme fondé en 1990
Liste en rapport avec la boxe anglaise